Grafeneck steht für:

 Grafeneck (Gomadingen), Ortsteil der Gemeinde Gomadingen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Schloss Grafeneck und Hof Grafeneck auf dem Gebiet der Gemeinde Gomadingen
 Tötungsanstalt Grafeneck der Nationalsozialisten auf dem oben genannten Areal